Монсен

Топоним
 Монсен — остров на территории Льежа.

Фамилия
 Монсен, Георг (1922–2015) – норвежский футболист и тренер.
 Монсен, Мари (1878—1962) — норвежская миссионерка.
 Монсен, Фредерик (1878—1954) — норвежский политический и государственный деятель. Президент норвежского парламента.
 Монсен Мьельде, Оле (1865–1942) - норвежский политик и государственный деятель.